

Toponyme 

 Île de Ferro, une île dans les îles Canaries ;
 Méridien de Ferro, adopté par Louis XIII comme méridien d'origine des longitudes passant par cette île ;
 , une freguesia de Covilha au Portugal.

Pseudonyme 

 Francisco Reis Ferreira (1997-), footballeur portugais.

Patronyme

 Andrea Ferro (1973-), chanteur italien ;
 Carlos Ferro (1984-), acteur américain ;
 Cosimo Ferro (1962-), escrimeur italien ;
 Dan Ferro (1960-), acteur américain ;
 Fiona Ferro (1997-), joueuse de tennis française ;
 Giovanni Ferro (1901-1992), archevêque italien, vénérable catholique ;
 Marc Ferro (1924-2021), historien français ;
 Marise Ferro (1907-1991), écrivain et journaliste italienne ;
 Pablo Ferro (1935-2018), graphiste américain ;
 Serafín Ferro (1912-1957), acteur galicien exilé après la guerre d'Espagne ;
 Sérgio Ferro (1938-), peintre et architecte brésilien ;
 Sylvie Ferro, actrice, metteuse en scène et autrice  française ;
 Tiziano Ferro (1980-), chanteur italien.

Familles patriciennes de Venise 

Il y eut deux familles de ce nom à Venise. 
Une originaire de Ferrare, établie à Venise depuis le : restée exclu à la fermeture du Maggior Consiglio, elle y entra quelques années plus tard. Elle compta un ambassadeur : Giovanni, qui négocia la paix avec les pisans, Marin, qui fut provéditeur et général contre les Hongrois dans le Frioul vers 1300 et enfin, Nicolò, candidat malchanceux dans l'élection de doge de 1618.
Une seconde provient des comtes de Beaumont en Hainaut, dont Lazzaro Ferro vint en 1319 à Venise. Son fils Giovanni perdit la vie en Candie. Un autre Lazzaro passa à la cour de Frédéric III et obtint le titre de Chevalier et Comte, avec permission d'ajouter l'Aigle de l'Empire à ses armes. Ses descendants furent déclarés nobles des Royaumes de Hongrie et de Bohême et Patrices romains. La famille restée à Venise fut entretemps agrégée en 1662 à la noblesse pendant la guerre de Candie.

Les armes de ces familles sont :
 pour la  : un champ d'azur avec deux bandes d'or ;
 pour la  : une Aigle impériale en champ d'argent bordé d'or avec un écu écartelé sur la poitrine de l'Aigle ; au premier point de Hongrie : facé d'argent et de gueules de huit pièces ; au second point de gueules avec une croix Patriarcale d'argent ; au troisième de Bohême de gueules avec un lion d'argent couronné d'or; au quatrième de gueules avec une roue d'argent, surmontée d'un arbre de synople au tronc duquel est attaché un oiseau nommé pic en acte de piquer l'arbre.

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Nouvelle relation de la Ville et République de Venise, Casimir Freschot, Utrecht, 1709, éd.Guillaume Van Poolsum.
 Repertorio Genealogico delle Famiglie confermate nobili e dei titolati nobili esistenti nelle provincie Venete, Francesco Schröder, Venise, 1830, typografia Alvisopoli.
 Saggio sulla Storia Civile, Politica, Ecclesiastica e sulla Corografia e Topografia degli Stati della Reppublica di Venezia ad uso della Nobile e Civile Gioventù, Ab. D. Cristoforo Tentori Spagnuolo, Venise, Éd. Giacomo Storti, 1785.